La bataille d'Avdiïvka peut désigner :
 la bataille de 2017, pendant la guerre du Donbass ;
 la bataille de 2022-2023, pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.